Andrea Arrighini (1990) – calciatore italiano
 Giulio Arrighini (1962) – politico italiano
 Silvio Arrighini (1924-1966) – calciatore italiano